Il doppio del torneo di tennis Singapore Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Damien Roberts che hanno battuto in finale Oleg Ogorodov e Eyal Ran 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Mosè Navarra (quarti di finale)
 Ben Ellwood /  James Greenhalgh (primo turno)

 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (quarti di finale)
 Álex López Morón /  Salvador Navarro-Gutierrez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1999